Ивайтёнское сельское поселение — муниципальное образование в юго-восточной части Унечского района Брянской области. Административный центр — деревня Новые Ивайтёнки.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Ивайтёнского и Задубенского сельсоветов.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Унечского района
Сельские поселения Брянской области